Асиновка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Асиновка — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Асиновка — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Асиновка — деревня в Сенненском районе Витебской области.